Niemcy:
 Kempten am Rhein – dzielnica Bingen am Rhein
 Kempten (Allgäu) – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Bawaria
 Kempten (Allgäu) Hauptbahnhof – stacja kolejowa w Kempten Allgäu
Szwajcaria:
 Kempten – miejscowość

Inne:
 Kempten – klasztor